Campeonato Sul-Americano de Futebol de 1959 (Argentina), disputado de 7 de março a 4 de abril;
Campeonato Sul-Americano de Futebol de 1959 (Equador), disputado de 5 a 22 de dezembro.

Ver também

Desambiguações de esportes